Botànica
 Toga (gènere): Gènere de plantes angiospermes de la família de les aràcies.
 Geografia:
Toga, municipi del País Valencià
 Indumentària:
Toga (vestit)
Toga romana, vestit romà
Toga pretexta, toga rama per nois i magistrats
Toga viril, toga que marcava la majoria d'edat dels nois romans
Toga judicial, vestit propi dels jutges i magistrats